Rabatz bezeichnet:

 Rabatz (Landsberg), Ortsteil der Ortschaft Peißen der Stadt Landsberg im Saalekreis
 Chris Rabatz, eigentlich Christoph Determann, deutscher Schlagersänger aus Osnabrück
 rabatz – Autonome Vernetzung Oberbayern/Salzburg/Tirol, Bündnis autonomer Gruppen aus dem Raum Oberbayern, Salzburg und Tirol 

Siehe auch: